Lounge (luchtvaart), een wachtruimte op luchthaven toegankelijk voor businessclass reizigers
Lounge (ruimte), een ruimte waar men tot rust kan komen
Lounge (muziek), een muziekgenre